Billal Zouani, né le  à Blida, est un footballeur international algérien qui jouait au poste d'attaquant.

Il est le frère de Réda Zouani, également international algérien.

Il compte trois sélections en équipe nationale entre 1997 et 2001.

Biographie

En club 
Zouani passe toute sa carrière avec l'USM Blida, à part un bref passage en Finlande avec l'Atlantis FC en 2001.

Il est le meilleur buteur de l'histoire de l'USM Blida avec 122 buts.

En équipe nationale 

Zouani fait trois apparitions avec l'équipe nationale algérienne. Il est membre de l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1998 organisée au Burkina Faso.

Le 17 juillet 2014, il devient l'adjoint de Kamel Mouassa à la tête de l'USM Blida.

 International algérien de 1997 à 2001
 Premier match le 20/12/1997 : Egypte - Algérie (1-2)
 Dernier match le 21/4/2001 : Sénégal - Algérie (3-0)
 Nombre de matchs joués : 4

Palmarès 
 Championnat d'Algérie
 Vice-champion en 2003 avec l'USM Blida

 Coupe d'Algérie
 Finaliste en 1996 avec l'USM Blida

 Coupe de Finlande
 Vainqueur en 2001 avec l'Atlantis FC

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international algérien
Joueur de l'USM Blida
Joueur de l'Atlantis FC
Naissance en décembre 1969
Naissance à Blida